Slaughterhouse ist:

 Slaughterhouse, eine US-amerikanische Rap-Gruppe
 Slaughterhouse (Album), ein Album der gleichnamigen Rap-Gruppe
 Slaughterhouse (EP), eine EP der gleichnamigen Rap-Gruppe
 Slaughter House, US-amerikanische Thrash-Metal-Band aus den 1990er Jahren
 Slaughterhouse (1987), ein US-amerikanischer Horrorfilm von Rick Roessler
 Slaughterhouse (1988), ein US-amerikanischer Horrorfilm von Dimitri Logothetis